Kołacin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Kołacin, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kołacin, village de la voïvodie de Łódź ;
 Kołacin, village de la voïvodie de Poméranie.